Chut, onomatopée invitant à faire silence
 Chut !, nouvelle  d'Anton Tchekhov parue en 1886
 Chut !, film français réalisé par Jean-Pierre Mocky, sorti en 1971
 Chut (peuple), population montagnarde du Laos et du Viêt Nam
 Chut (langue), langue môn-khmer parlée principalement au Viêt Nam